Хикалтепек има више значења:

 Хикалтепек (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хикалтепек (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику